Regionalismo asturiano puede referirse a:
Cualquiera de las manifestaciones del regionalismo o movimientos semejantes en Asturias
Rexonalismu
Asturianismo
Nacionalismo asturiano